Aguilar de la Frontera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Aguilar (kommunhuvudort i Spanien), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Aguilar de la Frontera (kommun i Spanien), Andalusien, Province of Córdoba, 

Robotskapade Spanienförgreningar